Бојан има више значења:

 Бојан
 Бојан (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Бојан (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији